Jean Chrétien baron Baud (1789-1859) staatsman, gouverneur-generaal en minister
Jean Chrétien baron Baud (1853-1918) procureur-generaal van Amsterdam, kleinzoon van de eerste
Jean Chrétien Baud (1893-1976), hofdienaar
Jean Chrétien Baud (1919-1944), verzetsstrijder